PV se poate referi la:

 Partidul Verde, partid politic din România, fondat în noiembrie 2005
 Pavia, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT
 Energie fotovoltaică, din engleză, Photovoltaics
 Predicat verbal.

Legături externe 

  „PV” la acronymfinder.com

Acronime de două litere